Расходник — многозначный термин:

  — различного рода материалы, которые расходуются или в процессе изготовления каких-либо изделий или сооружений, или при их эксплуатации, для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности.
 Расходник — народное название растения будра (кошачья мята) в некоторых областях России
 Расходник — народное название растения шлемник обыкновенный.

См. также

Примечания